Но́пола () — фінське прізвище.

Відомі носії:
 Сінікка Нопола (нар. 1953) — фінська дитяча письменниця і журналіст.
 Тійна Нопола (нар. 1955) — фінська дитяча письменниця.